Druck steht für:
 Druck (Physik), eine physikalische Größe
 eine geistige Belastung, siehe Stress
 eine Taste auf Computertastaturen, siehe Druck-Taste
 Druck (Webserie), deutsche Jugend-Webserie

in der Reproduktionstechnik:
 ein Produkt der Reproduktionstechnik, siehe Druckerzeugnis
 ein Reproduktionsverfahren, siehe Drucktechnik
 eine Reproduktion eines Gemäldes, siehe Kunstdruck
 ein gedrucktes Buch, siehe Buchdruck
 die deutsche Version des Liedes Surface Pressure

Druck ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Druck (1900–?), französischer Autorennfahrer argentinischer Abstammung
 Wilhelm Druck (1916–1974), niedersächsischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Drucker
 Druk
 Gruppendruck oder Gruppenzwang